Pointis ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Haute-Garonne:

Pointis-de-Rivière
Pointis-Inard